PCB steht als Abkürzung für:
 Polychlorierte Biphenyle, Gruppe chemischer Verbindungen
 Printed Circuit Board, siehe Leiterplatte
 Prozesskontrollblock in der Informatik, siehe Prozesstabelle
 PCB (Schulfach), Unterrichtsfach Physik/Chemie/Biologie in der bayerischen Hauptschule
 Perfect Cherry Blossom, den siebten Teil der Spielereihe Touhou Project
 Posaunenchoralbuch, Choralbuch für evangelische Posaunenchöre
 Partido Comunista Boliviano, kommunistische Partei Boliviens
 Partido Comunista Brasileiro, eine kommunistische Partei in Brasilien
 Pakistan Cricket Board, nationaler Cricketverband in Pakistan
Panama City Beach, Stadt in Florida, USA

Siehe auch:
 PCB-Verschmutzung der Krupa (mit polychlorierten Biphenylen)

Abkürzung